Příjmení Soukal nosí více významných osobností:

 Bedřich Soukal (1940–2014) – československý fotbalový obránce
 František Soukal (1866–1938) – český katolický kněz, děkan v Sobotce, básník a spisovatel, biskupský notář a čestný konsistorní rada na litoměřickém biskupství
 Gabriela Soukalová (1953) (* 1953) – československá běžkyně na lyžích
 Gabriela Soukalová (* 1989) – česká reprezentantka v biatlonu

Externí odkazy